Gundelfingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gundelfingen an der Donau – kommun i Bayern, Schwaben, 
 Gundelfingen, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Gundelfingen, Münsingen – stadsdel i Gundelfingen Münsingen